Павел Васильевич Рудаков (, Тула — 16 января 1993, Санкт-Петербург) — советский и российский артист эстрады, киноактёр и куплетист. Заслуженный артист РСФСР (1961), Народный артист Российской Федерации (1992). Наиболее известен по эстрадному дуэту «Рудаков и Нечаев».

Биография 
Родился в Туле, в юности работал на Тульском оружейном заводе, участвовал в рабочей самодеятельности. В 1930-е годы некоторое время был ковёрным в цирке в паре с Николаем Антоновым (сценические псевдонимы Руд и Ант), затем конферансье в Крымской филармонии.

С первых дней Великой Отечественной войны на фронте командовал батареей, после победы над Германией был переведён в действующую армию на Дальний Восток, где встретился с другим офицером-красноармейцем Вениамином Нечаевым, с которым они стали партнёрами по выступлениям в самодеятельности хабаровского Дома офицеров. После демобилизации дуэт три года работал в Дальневосточной филармонии, где они играли сценки и исполняли сатирические куплеты, которые и стали их основным жанром.

В 1961 году Павел Рудаков и Вениамин Нечаев получили почётные звания заслуженных артистов РСФСР, но спустя год (в 1962 году) дуэт распался из-за песни «Мишка» (стоит отметить, что дуэт временно воссоединился на съёмках фильма «Москва слезам не верит»). Рудаков продолжал выступать на эстраде с куплетами вместе с Борисом Бариновым и Станиславом Лавровым, а в конце 1980-х годов выступил вместе с Геннадием Заволокиным, исполнив куплеты на перестроечную тему.

Павел Рудаков снялся в нескольких фильмах и в ранних новогодних «Голубых огоньках». Одну из главных ролей сыграл в фильме «Не имей 100 рублей…», однако наиболее известное его появление в кино — это эпизод в картине «Москва слезам не верит». Позже передавал свой опыт молодым артистам, был наставником и учителем куплетистов Николая Бандурина и Михаила Вашукова.

Незадолго до смерти получил почётное звание народного артиста Российской Федерации.

Скончался 16 января 1993 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Волковском православном кладбище.

В конце ноября 2022 года в городе Санкт-Петербурге была выставлена на продажу на площадке Авито пишущая машинка Groma Kolibri бежевого цвета принадлежавшая Павлу Рудакову. Находится в частной коллекции.

Фильмография 
 1956 — Дорога правды — милиционер
 1957 — Улица полна неожиданностей — муж-пьянчуга в отделении милиции
 1958 — Не имей 100 рублей… — Василий Васильевич Гуляев, многодетный отец, шофёр-любитель
 1968 — Удар! Ещё удар! — болельщик
 1979 — Москва слезам не верит — камео
 1989 — Бумажные глаза Пришвина — Лев Шутов

Примечания

Ссылки 
 Рудаков и Нечаев — эстрадный сатирический дуэт // "Антология юмора" 
 Павел Рудаков и Вениамин Нечаев

Родившиеся 15 июня
Родившиеся в 1915 году
Родившиеся в Туле
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Конферансье
Персоналии:Тульский оружейный завод
Куплетисты
Похороненные на Волковском православном кладбище
Участники советско-японской войны (СССР)